Сельское поселение Угольское — сельское поселение в составе Шекснинского района Вологодской области.
Центр — деревня Покровское.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Угольский сельсовет.

Законом Вологодской области от 1 июня 2015 года № 3671-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, сельские поселения Домшинское, Любомировское, Угольское и Фоминское — в сельское поселение Угольское с административным центром в деревне Покровское.

По данным переписи 2010 года население — 408 человек.

География 
Расположено в южной части района. Граничит:
 на севере с сельскими поселениями Никольское и Чуровское, городским поселением Чёбсарское,
 на юго-востоке с сельским поселением Любомировское,
 на юго-западе с сельским поселением Юроченское.

По территории поселения протекают реки Роица, Угла, Имая.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Угольского сельсовета не изменялся.

В состав сельского поселения входило 22 деревни.

Примечания 

Муниципальные образования Шекснинского района
Сельские поселения Вологодской области